Diesterweg ist der Name von:

 Adolph Diesterweg (1790–1866), deutscher Pädagoge
 Carl Diesterweg (vor 1826–nach 1848), Nassauischer bzw. später preußischer Verwaltungsbeamter
 Carl Theodor Moritz Diesterweg (1834–1906), deutscher Verleger
 Gustav Diesterweg (1875–?), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
 Wilhelm Adolf Diesterweg (1782–1835), deutscher Mathematiker

Diesterweg bezeichnet:
 den Verlag Moritz Diesterweg, Schulbuchverlag

Siehe auch:
 Diesterweg-Gymnasium
 Diesterwegschule